Hofer je lahko:

 Hofer, priimek več znanih ljudi 
 Hofer, nemško trgovsko podjetje z mrežo trgovin po Evropi